Trun, commune française de l'Orne
 Trun, commune suisse du canton des Grisons
 Trun, ou Tran, ville bulgare

Voir aussi

Homonymie de toponyme